Michel Cartier peut désigner :
 Michel Cartier, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Chine et du Japon ;
 Michel Cartier, intellectuel québécois et prospectiviste, ancien professeur de communications à l'Université du Québec à Montréal.